BMW 3-serien er en stor mellemklassebil fra fabrikanten BMW, som er firmaets mest solgte bilmodel. Den første 3-serie blev introduceret i 1975 som teknisk videreudvikling af 02-serien. I maj 1981 forlod den 1.000.000. 3-serie bil samlebåndet. 3-serien er den indtil videre mest succesfulde model fra BMW. Dens vigtigste konkurrenter er Audi A4, Mercedes-Benz C-klassen og Volvo S60.

Byggeserierne i overblik 
 BMW E21 (1975−1983): Efterfølger for 02-modellen, som kun fandtes som todørs sedan.
 BMW E30 (1982−1994): En firedørs sedan, en cabriolet, en stationcar kaldet Touring, M3 og versioner med firehjulstræk blev tilføjet modelprogrammet.
 BMW E36 (1990−2000): Den todørs sedan blev afløst af coupémodellen og en hatchback med tilnavnet Compact kom til. Ingen mulighed for firehjulstræk.
 BMW E46 (1998−2007): For første gang afveg diverse karrosseridetaljer på Coupé og Cabriolet. Et facelift til Limousine og Touring fulgte i september 2001 og muligheden for firehjulstræk blev genindført. Compact udgik i slutningen af 2004 og afløstes af 1-serien.
 BMW E90 (2005−2013): Coupé og Cabriolet adskilte sig nu mere fra Limousine og Touring. Cabrioletmodellen fik nu stålfoldetag. Et facelift til Limousine og Touring fulgte i september 2008, Coupé og Cabriolet blev modificeret i marts 2010.
 BMW F30 (2012−2019): I München præsenteredes Limousine den 14. oktober 2011, Touring fulgte i august 2012. Coupé- og cabrioletudgaverne af forgængeren E90 fortsætter i produktion indtil videre, men skal senere afløses af 4-serien.

Tidslinje for 3-serie modelvarianterne

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 
 

 
Store mellemklassebiler
Coupéer
Cabrioleter
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 1975
Biler fra 1970'erne
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Stationcars